Goussainville (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Goussainville (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France